Faraye steht für:

 eine Gemeinde in Niger, siehe Farey (Niger) 
 ein Dorf in der Gemeinde Magaria in Niger, siehe Faraye (Magaria)
 ein Dorf in der Gemeinde Wacha in Niger, siehe Faraye (Wacha)